Тринчерас има више значења:

 Тринчерас (Нададорес), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Тринчерас (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Тринчерас (Хулимес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тринчерас, Лас Бланкас (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тринчерас (Мануел Бенавидес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тринчерас (Нуево Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тринчерас (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тринчерас (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Тринчерас, Ранчо лас Тринчерас (Апастла), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тринчерас (Хуарез), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Тринчерас (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Тринчерас (Сан Хоакин), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Тринчерас (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Општина Тринчерас (Сонора), општина у савезној држави Сонора у Мексику
 Тринчерас (Тринчерас, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику